Талмаз () — село в Штефан-Водском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 100 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Талмаза проживает 7250 человек (3597 мужчин, 3653 женщины).

Этнический состав села:

Достопримечательности 
 археологический памятник «Большая могила»
 ветряная мельница XIX века «Мош Тихон»
 смотровая площадка, откуда видна старица Днестра
 ландшафтный заповедник «Турецкий сад»

Известные уроженцы 
 Тулбя, Геннадий (род. 1979) — молдавский и монакский борец вольного стиля, двукратный чемпион Европы (2001, 2005), серебряный призёр чемпионата мира (2003).
 Чобану, Штефан (1883—1950) — румынский и молдавский историк и политический деятель, академик.

Литература

Ссылки 
 Сайт, посвящённый селу

Примечания 

Населённые пункты Штефан-Водского района
Населённые пункты на Днестре